Фернандес, Хесус:* Фернандес, Хесус (род. 1962) — испанский гандболист.
 Фернандес, Хесус (род. 1993), более известный как Сусо — испанский футболист.